Bosnisch voetbalelftal onder 17 (mannen)
Bosnisch voetbalelftal onder 17 (vrouwen)